И́горь Иго́шин:
 Игошин, Игорь Анатольевич (1972—1992) — советский и российский музыкант, барабанщик групп «Ласковый май» и «Мама».
 Игошин, Игорь Николаевич (род. 1970) — депутат Государственной думы.